Huerta hace referencia a varios artículos:

 La huerta, un modelo de agricultura para la práctica y explotación de cultivos de regadío.

Divisiones administrativas
 Huerta de Maule, pueblo de la comuna de San Javier, provincia de Linares, región del Maule, Chile.

En España
 Huerta (Caminomorisco), alquería del concejo de Caminomorisco, provincia de Cáceres, comunidad autónoma de Extremadura.
 Huerta (Salamanca), municipio de la comarca de Las Villas, partido judicial de Peñaranda de Bracamonte, provincia de Salamanca, comunidad autónoma de Castilla y León.
 Huerta (Segovia), localidad de la provincia de Segovia, comunidad autónoma de Castilla y León.
 Huerta de Rey, municipio de la provincia de Burgos, comunidad autónoma de Castilla y León.
 Huerta de la Obispalía, municipio de la provincia de Cuenca, comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
 Huerta del Marquesado, municipio de la provincia de Cuenca, comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
 Huerta de Murcia, comarca de la Región de Murcia.
 Huerta de Valencia, comarca histórica de la Comunidad Valenciana.

Personas
 Victoriano Huerta (1850-1916), ingeniero y militar mexicano, presidente de México entre 1913 y 1914.

Además

Huerta a cuadros
La Huerta

Enlaces externos